Estivareilles (Allier)
 Estivareilles (Loire)